Хокі — ненґо, девіз правління імператора Японії з 770 по 781 роки. 
 Хокі — містечко в Японії, в префектурі Тотторі.